Лос Конос има више значења:

 Лос Конос, Бодегас Руралес КОНАСУПО (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Конос (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Конос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Конос (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Конос (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Конос (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику